Le nom Holt peut désigner :

Patronyme 

 Anne Holt (née en 1958), auteur norvégienne de roman policier ;
 Brian Van Holt (né en 1969), acteur américain ;
 Charlene Holt (1928-1996), actrice américaine ;
 Claire Holt (née en 1988), actrice australienne ;
 Emma Holt (1862-1944), philanthrope britannique ;
 Ernest William Lyons Holt (1864-1922),  biologiste marin et ichtyologue britannique ;
 Gary Holt (né en 1964), guitariste du groupe de thrash metal américain Exodus ;
 George Holt (1878-1944), acteur et réalisateur américain ;
 Georgia Holt (1927-2022), actrice et mannequin américaine ;
 Hans Holt (1909-2001), acteur autrichien ;
 Harold Holt (1908-1967), homme politique australien ;
 Harry Holt (1911-2004), animateur américain ;
 
 Herbert Samuel Holt (1856-1941), entrepreneur et banquier canadien ;
 Isis Holt (née en 2001), athlète paralympique australienne ;
 Jany Holt (1909-2005), actrice française d'origine roumaine ;
 Joe Holt (ne en 1997), coureur cycliste britannique ;
 John Holt (né en 1947), chanteur de reggae jamaïcain ;
 John Caldwell Holt (1923-1985), éducateur et un écrivain américain ;
 Joseph Holt (1807-1894), juriste et homme d'État américain ;
 Kendall Holt (né en 1981), boxeur américain ;
 Lester Holt (né en 1959), journaliste et présentateur de nouvelles américain ;
 Louis Holt (1865-1914), architecte français ;
 Michael Holt (né en 1978), joueur de snooker anglais ;
 Nancy Holt (1938-2014), artiste américaine ;
 Natalie Holt (née en 1982), compositrice et violoniste britannique ;
 Olivia Holt (née en 1997), actrice et chanteuse américaine ;
 Patricia Blomfield Holt (1910-2003), compositrice et pianiste canadienne ;
 Randy Holt (né en 1953), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1905-1955), homme politique américain
 Rush D. Holt, Jr. (né en 1948), physicien nucléaire et homme politique américain
 Sandrine Holt (née en 1972), actrice canadienne ;
 Seth Holt (1923-1971), réalisateur et un monteur britannique ;
 Simeon ten Holt (1923-2012), compositeur hollandais ;
 Susan Holt, femme politique canadienne au Nouveau-Brunswick ;
 Tim Holt (1919-1973), acteur américain ;
 Torry Holt (né en 1976), joueur américain de football américain ;
 Tyler Holt (né en 1989), joueur de baseball
 Willy Holt (1921-2007), chef décorateur de cinéma.

Pseudonyme 

 Victoria Holt, pseudonyme d'Eleanor Burford (1906-1993), écrivain britannique.

Personnage fictif 
 William Holt, personnage fictif du jeu vidéo Medal Of Honor

Toponyme

Holt, commune de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg, en Schleswig-Holstein
 Holt und Haar, village de Bad Bentheim en Basse-Saxe.

Holt (Dorset)
 Holt (pays de Galles) 
 Holt (Hampshire)
 Holt (Merseyside)
 Holt (Norfolk)
 Holt (Worcestershire)
 Holt (Wiltshire)

Holt, un quartier de l'arrondissement de Belconnen à Canberra.
 Circonscription de Holt dans la banlieue de Melbourne.

Holt (Michigan)
 Holt (Minnesota)
 Holt, une ville des comtés de Clay et Clinton, dans le Missouri.

Holt, une localité du comté de Troms
 Holt, une ancienne commune, fusionnée en 1960 dans Tvedestrand

Holt, localité de la commune de Dalfsen, en Overijssel

Autre 
 Holt : maison d'édition américaine
Patronyme anglais
Toponymie britannique